Shefford hat folgende Bedeutungen:

 Shefford (Bedfordshire), Stadt in England
 Shefford (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Great Shefford, Ort in Berkshire, England
 Mont Shefford, Berg in Québec